Баклі () може означати прізвище або топонім.

Персоналії 

 Вільям Френк Баклі-молодший (; 1925—2008) — американський консервативний письменник, коментатор та політолог.
 Делрон Баклі (;  1977) — південноафриканський футболіст.
 Ден Баклі (; ?) — президент «Marvel Entertainment» (з 2017).
 Джессі Баклі (;  1989) — ірландська акторка і співачка.
 Джеф Баклі (; (1966—1997) — культовий американський рок-співак та гітарист.
 Крістофер Баклі (, уроджений — ;  1952) — американський письменник-сатирик.
 Ліам Баклі (;  1960) — колишній ірландський футболіст.
 Наталія Кордова-Баклі (;  1982) — мексикансько-американська акторка.
 Олівер Еллсворт Баклі (; 1887—1959) — американський інженер-електротехнік та винахідник.
 Роберт Баклі (; ?) — виконавець, продюсер, художник запису та диригент.
  (; 1809—1884) — американський ботанік, геолог і натураліст.

Топонім

Баклі — місто, штат Вашингтон
 Баклі — селище, штат Іллінойс
 Баклі — селище, штат Мічиган